#перенаправление Орех